Ла Тортуга има више значења:

 Ла Тортуга (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тортуга (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Тортуга (Коронео), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тортуга (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Тортуга (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тортуга (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тортуга (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тортуга (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тортуга (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тортуга (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тортуга (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тортуга (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тортуга (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тортуга (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тортуга (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Тортуга (Мијер и Норијега), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Тортуга (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Тортуга (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Тортуга (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тортуга, Ел Позо (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тортуга (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тортуга (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тортуга (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тортуга (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Тортуга (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Тортуга (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тортуга, Гранха Акуикола (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тортуга (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тортуга (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику